Bancroft (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Bancroft (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Bancroft (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Bancroft (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Bancroft (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Anne Bancroft (Nova York, 1931 - 2005), actriu i directora estatunidenca.